Lange Gasse 12 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Lange Gasse 12 (Quedlinburg)
 Lange Gasse 12 (Nördlingen)